

7001–7100 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 7001 Noether || 1955 EH || 14 mar 1955 || Brooklyn || Indiana University || — || 
|-id=002 bgcolor=#FFDAB5
| 7002 Bronshten || 1971 OV || 26 jul 1971 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 7003 Zoyamironova ||  || 25 set 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=004 bgcolor=#FAFAFA
| 7004 Markthiemens ||  || 24 jul 1979 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=005 bgcolor=#FAFAFA
| 7005 Henninghaack ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=006 bgcolor=#FAFAFA
| 7006 Folco ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 7007 Timjull ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Mitidika || 
|-id=008 bgcolor=#F1F1F1
| 7008 Pavlov ||  || 23 ago 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 7009 Hume ||  || 21 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 7010 Locke ||  || 28 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 7011 Worley ||  || 21 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=012 bgcolor=#FAFAFA
| 7012 Hobbes ||  || 11 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 7013 Trachet ||  || 1 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=014 bgcolor=#FAFAFA
| 7014 Nietzsche ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=015 bgcolor=#FAFAFA
| 7015 Schopenhauer ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 7016 Conandoyle || 1991 YG || 30 dez 1991 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=017 bgcolor=#FAFAFA
| 7017 Uradowan ||  || 1 fev 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 7018 || 1992 DF || 25 fev 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=019 bgcolor=#FAFAFA
| 7019 Tagayuichan ||  || 8 mar 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 7020 Yourcenar ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=021 bgcolor=#F1F1F1
| 7021 Tomiokamachi ||  || 6 mai 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=022 bgcolor=#F1F1F1
| 7022 ||  || 2 mai 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 7023 Heiankyo || 1992 KE || 25 mai 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=024 bgcolor=#E3E3E3
| 7024 ||  || 2 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=025 bgcolor=#FFD5EA
| 7025 || 1993 QA || 16 ago 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=026 bgcolor=#FAFAFA
| 7026 ||  || 19 ago 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=027 bgcolor=#E3E3E3
| 7027 Toshihanda || 1993 XT || 11 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || Juno || 
|-id=028 bgcolor=#E3E3E3
| 7028 Tachikawa ||  || 5 dez 1993 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 7029 ||  || 14 dez 1993 || Palomar || PCAS || — || 
|-id=030 bgcolor=#FAFAFA
| 7030 Colombini || 1993 YU || 18 dez 1993 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 7031 Kazumiyoshioka || 1994 UU || 31 out 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=032 bgcolor=#FAFAFA
| 7032 Hitchcock ||  || 3 nov 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 7033 ||  || 28 nov 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=034 bgcolor=#FAFAFA
| 7034 ||  || 25 dez 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=035 bgcolor=#E3E3E3
| 7035 Gomi ||  || 28 jan 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 7036 Kentarohirata ||  || 29 jan 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=037 bgcolor=#E3E3E3
| 7037 Davidlean ||  || 29 jan 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 7038 Tokorozawa ||  || 22 fev 1995 || Chichibu || N. Satō, T. Urata || — || 
|-id=039 bgcolor=#FAFAFA
| 7039 Yamagata ||  || 14 abr 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 7040 Harwood || 2642 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 7041 Nantucket || 4081 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 7042 Carver ||  || 24 mar 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 7043 Godart || 1934 RB || 2 set 1934 || Uccle || E. Delporte || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 7044 || 1971 UK || 26 out 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 7045 || 1974 FJ || 22 mar 1974 || Cerro El Roble || C. Torres || — || 
|-id=046 bgcolor=#E3E3E3
| 7046 Reshetnev ||  || 20 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Brangane || 
|-id=047 bgcolor=#FAFAFA
| 7047 Lundström ||  || 2 set 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=048 bgcolor=#E3E3E3
| 7048 Chaussidon ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 7049 Meibom ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=050 bgcolor=#F1F1F1
| 7050 ||  || 20 mar 1982 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=051 bgcolor=#E3E3E3
| 7051 Sean || 1985 JY || 13 mai 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 7052 ||  || 12 nov 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=053 bgcolor=#FAFAFA
| 7053 || 1989 FA || 28 mar 1989 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 7054 Brehm ||  || 6 abr 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 7055 Fabiopagan || 1989 KB || 31 mai 1989 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=056 bgcolor=#F1F1F1
| 7056 Kierkegaard ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 7057 Al-Fārābī ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 7058 Al-Ṭūsī ||  || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 7059 Van Dokkum ||  || 18 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 7060 Al-ʻIjliya ||  || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=061 bgcolor=#E3E3E3
| 7061 Pieri ||  || 15 ago 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=062 bgcolor=#E3E3E3
| 7062 Meslier ||  || 6 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 7063 Johnmichell || 1991 UK || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=064 bgcolor=#E3E3E3
| 7064 Montesquieu ||  || 26 jul 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 7065 Fredschaaf ||  || 2 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=066 bgcolor=#BDFFBD
| 7066 Nesso ||  || 26 abr 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 7067 Kiyose || 1993 XE || 4 dez 1993 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || Brangane || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 7068 Minowa ||  || 26 nov 1994 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 7069 ||  || 30 dez 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=070 bgcolor=#FAFAFA
| 7070 ||  || 25 dez 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 7071 ||  || 28 jan 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 7072 Beijingdaxue ||  || 3 fev 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 7073 Rudbelia ||  || 11 set 1972 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 7074 Muckea ||  || 10 set 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=075 bgcolor=#F1F1F1
| 7075 Sadovnichij ||  || 24 set 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Phocaea || 
|-id=076 bgcolor=#E3E3E3
| 7076 || 1980 UC || 30 out 1980 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=077 bgcolor=#E3E3E3
| 7077 Shermanschultz || 1982 VZ || 15 nov 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 7078 Unojönsson ||  || 17 out 1985 || Kvistaberg || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=079 bgcolor=#FFDAB5
| 7079 Baghdad || 1986 RR || 5 set 1986 || Smolyan || E. W. Elst, V. G. Ivanova || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 7080 ||  || 5 set 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 7081 Ludibunda ||  || 30 ago 1987 || Zimmerwald || P. Wild || — || 
|-id=082 bgcolor=#E3E3E3
| 7082 La Serena ||  || 17 dez 1987 || La Silla || E. W. Elst, G. Pizarro || — || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 7083 Kant ||  || 4 fev 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 7084 || 1991 BR || 19 jan 1991 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=085 bgcolor=#E3E3E3
| 7085 || 1991 PE || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 7086 Bopp ||  || 5 out 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 7087 Lewotsky ||  || 13 out 1991 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=088 bgcolor=#FFD5EA
| 7088 Ishtar || 1992 AA || 1 jan 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 7089 ||  || 23 mar 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=090 bgcolor=#FAFAFA
| 7090 ||  || 23 abr 1992 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 7091 || 1992 JA || 1 mai 1992 || Palomar || K. J. Lawrence, E. F. Helin || — || 
|-id=092 bgcolor=#FFD5EA
| 7092 Cadmus || 1992 LC || 4 jun 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 7093 Jonleake || 1992 OT || 26 jul 1992 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 7094 Godaisan || 1992 RJ || 4 set 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 7095 Lamettrie ||  || 22 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=096 bgcolor=#FFDAB5
| 7096 Napier || 1992 VM || 3 nov 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=097 bgcolor=#FAFAFA
| 7097 Yatsuka || 1993 TF || 8 out 1993 || Yatsuka || H. Abe, S. Miyasaka || — || 
|-id=098 bgcolor=#F1F1F1
| 7098 Réaumur ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 7099 Feuerbach ||  || 20 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=100 bgcolor=#E3E3E3
| 7100 Martin Luther || 1360 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|}

7101–7200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 7101 Haritina || 1930 UX || 17 out 1930 || Flagstaff || C. W. Tombaugh || — || 
|-id=102 bgcolor=#E3E3E3
| 7102 Neilbone || 1936 NB || 12 jul 1936 || Johannesburg || C. Jackson || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 7103 Wichmann || 1953 GH || 7 abr 1953 || Heidelberg || K. Reinmuth || Brangane || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 7104 Manyousyu || 1977 DU || 18 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 7105 Yousyozan ||  || 18 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 7106 Kondakov ||  || 8 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=107 bgcolor=#FAFAFA
| 7107 Peiser ||  || 15 ago 1980 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 7108 Nefedov ||  || 2 set 1981 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 7109 Heine ||  || 1 set 1983 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=110 bgcolor=#F1F1F1
| 7110 Johnpearse ||  || 7 dez 1983 || Bickley || Perth Obs. || — || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 7111 ||  || 17 ago 1985 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=112 bgcolor=#F1F1F1
| 7112 Ghislaine || 1986 GV || 3 abr 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=113 bgcolor=#E3E3E3
| 7113 Ostapbender ||  || 29 set 1986 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=114 bgcolor=#E3E3E3
| 7114 Weinek ||  || 29 nov 1986 || Kleť || A. Mrkos || Ursula || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 7115 Franciscuszeno ||  || 29 nov 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 7116 Mentall || 1986 XX || 2 dez 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=117 bgcolor=#FAFAFA
| 7117 Claudius ||  || 14 fev 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 7118 Kuklov ||  || 4 nov 1988 || Kleť || A. Mrkos || Phocaea || 
|-id=119 bgcolor=#88F2FF
| 7119 Hiera ||  || 11 jan 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Vesta || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 7120 Davidgavine ||  || 4 jan 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=121 bgcolor=#E3E3E3
| 7121 Busch ||  || 10 jan 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 7122 Iwasaki ||  || 12 mar 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=123 bgcolor=#FAFAFA
| 7123 ||  || 9 out 1989 || Okutama || T. Hioki, N. Kawasato || — || 
|-id=124 bgcolor=#E3E3E3
| 7124 Glinos ||  || 24 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=125 bgcolor=#FAFAFA
| 7125 Eitarodate ||  || 7 fev 1991 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=126 bgcolor=#E3E3E3
| 7126 Cureau ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=127 bgcolor=#E3E3E3
| 7127 Stifter ||  || 9 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 7128 Misawa ||  || 30 set 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=129 bgcolor=#F1F1F1
| 7129 ||  || 4 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=130 bgcolor=#FAFAFA
| 7130 Klepper ||  || 30 abr 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=131 bgcolor=#E3E3E3
| 7131 Longtom || 1992 YL || 23 dez 1992 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=132 bgcolor=#FAFAFA
| 7132 Casulli || 1993 SE || 17 set 1993 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=133 bgcolor=#FAFAFA
| 7133 Kasahara ||  || 15 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=134 bgcolor=#FAFAFA
| 7134 Ikeuchisatoru || 1993 UY || 24 out 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 7135 || 1993 VO || 5 nov 1993 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 7136 Yokohasuo ||  || 14 nov 1993 || Fujieda || H. Shiozawa, T. Urata || — || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 7137 Ageo ||  || 4 jan 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 7138 ||  || 15 jan 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=139 bgcolor=#E3E3E3
| 7139 Tsubokawa ||  || 14 fev 1994 || Ojima || T. Niijima, T. Urata || Brangane || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 7140 Osaki ||  || 4 mar 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 7141 Bettarini ||  || 12 mar 1994 || Cima Ekar || A. Boattini, M. Tombelli || — || 
|-id=142 bgcolor=#E3E3E3
| 7142 Spinoza ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 7143 Haramura ||  || 17 nov 1995 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=144 bgcolor=#FAFAFA
| 7144 Dossobuono || 1996 KQ || 20 mai 1996 || Dossobuono || L. Lai || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 7145 Linzexu || 1996 LO || 7 jun 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 7146 Konradin || 3034 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=147 bgcolor=#FAFAFA
| 7147 Feijth || 4015 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=148 bgcolor=#FAFAFA
| 7148 Reinholdbien || 1047 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=149 bgcolor=#E3E3E3
| 7149 Bernie || 3220 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=150 bgcolor=#FAFAFA
| 7150 McKellar ||  || 11 out 1929 || Flagstaff || C. W. Tombaugh || — || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 7151 ||  || 26 set 1971 || Cerro El Roble || C. Torres || Phocaea || 
|-id=152 bgcolor=#88F2FF
| 7152 Euneus ||  || 19 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 7153 Vladzakharov ||  || 2 dez 1975 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=154 bgcolor=#FAFAFA
| 7154 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=155 bgcolor=#E3E3E3
| 7155 || 1979 YN || 23 dez 1979 || La Silla || H. Debehogne, E. R. Netto || Brangane || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 7156 Flaviofusipecci ||  || 4 mar 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=157 bgcolor=#FAFAFA
| 7157 Lofgren ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=158 bgcolor=#E3E3E3
| 7158 IRTF ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Brangane || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 7159 Bobjoseph ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=160 bgcolor=#FAFAFA
| 7160 Tokunaga ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=161 bgcolor=#FAFAFA
| 7161 Golitsyn ||  || 25 out 1982 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 7162 Sidwell ||  || 15 nov 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 7163 Barenboim || 1984 DB || 24 fev 1984 || Palomar || E. F. Helin, R. S. Dunbar || — || 
|-id=164 bgcolor=#FAFAFA
| 7164 Babadzhanov || 1984 ET || 6 mar 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 7165 Pendleton || 1985 RH || 14 set 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=166 bgcolor=#FAFAFA
| 7166 Kennedy || 1985 TR || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=167 bgcolor=#E3E3E3
| 7167 Laupheim ||  || 12 out 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 7168 ||  || 28 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 7169 Linda ||  || 4 out 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 7170 Livesey || 1987 MK || 30 jun 1987 || Siding Spring || R. H. McNaught || Phocaea || 
|-id=171 bgcolor=#FAFAFA
| 7171 Arthurkraus ||  || 13 jan 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 7172 Multatuli ||  || 17 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=173 bgcolor=#FAFAFA
| 7173 Sepkoski ||  || 15 ago 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=174 bgcolor=#E3E3E3
| 7174 Semois || 1988 SQ || 18 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || Juno || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 7175 Janegoodall ||  || 11 out 1988 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 7176 Kuniji || 1989 XH || 1 dez 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 7177 || 1990 TF || 9 out 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || Phocaea || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 7178 Ikuookamoto ||  || 11 nov 1990 || Minami-Oda || T. Nomura, K. Kawanishi || — || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 7179 Gassendi ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=180 bgcolor=#E3E3E3
| 7180 ||  || 12 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || Brangane || 
|-id=181 bgcolor=#E3E3E3
| 7181 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=182 bgcolor=#E3E3E3
| 7182 Robinvaughan ||  || 8 set 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 7183 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || Brangane || 
|-id=184 bgcolor=#F1F1F1
| 7184 ||  || 11 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=185 bgcolor=#FAFAFA
| 7185 ||  || 4 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=186 bgcolor=#FAFAFA
| 7186 Tomioka || 1991 YF || 26 dez 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=187 bgcolor=#FAFAFA
| 7187 Isobe || 1992 BW || 30 jan 1992 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=188 bgcolor=#FAFAFA
| 7188 Yoshii ||  || 23 set 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=189 bgcolor=#FAFAFA
| 7189 Kuniko ||  || 28 set 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=190 bgcolor=#FAFAFA
| 7190 ||  || 15 abr 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 7191 ||  || 18 jun 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 7192 Cieletespace ||  || 12 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 7193 Yamaoka ||  || 19 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 7194 Susanrose ||  || 18 set 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=195 bgcolor=#FAFAFA
| 7195 Danboice || 1994 AJ || 2 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=196 bgcolor=#FAFAFA
| 7196 Baroni || 1994 BF || 16 jan 1994 || Cima Ekar || A. Boattini, M. Tombelli || — || 
|-id=197 bgcolor=#F1F1F1
| 7197 Pieroangela || 1994 BH || 16 jan 1994 || Cima Ekar || A. Boattini, M. Tombelli || — || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 7198 Montelupo || 1994 BJ || 16 jan 1994 || Cima Ekar || A. Boattini, M. Tombelli || Phocaea || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 7199 Brianza || 1994 FR || 28 mar 1994 || Sormano || M. Cavagna, V. Giuliani || — || 
|-id=200 bgcolor=#E3E3E3
| 7200 || 1994 NO || 8 jul 1994 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|}

7201–7300 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 7201 Kuritariku ||  || 25 out 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=202 bgcolor=#F1F1F1
| 7202 Kigoshi ||  || 19 fev 1995 || Ojima || T. Niijima, T. Urata || — || 
|-id=203 bgcolor=#FAFAFA
| 7203 Sigeki ||  || 27 fev 1995 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=204 bgcolor=#F1F1F1
| 7204 Ondrejov || 1995 GH || 3 abr 1995 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 7205 Sadanori ||  || 21 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=206 bgcolor=#E3E3E3
| 7206 Shiki || 1996 QT || 18 ago 1996 || Kuma Kogen || A. Nakamura || Brangane || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 7207 Hammurabi || 2133 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=208 bgcolor=#FAFAFA
| 7208 Ashurbanipal || 2645 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 7209 Cyrus || 3523 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 7210 Darius || 6555 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=211 bgcolor=#F1F1F1
| 7211 Xerxes || 1240 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 7212 Artaxerxes || 2155 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 7213 Conae || 1967 KB || 31 mai 1967 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=214 bgcolor=#88F2FF
| 7214 Anticlus ||  || 19 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=215 bgcolor=#E3E3E3
| 7215 Gerhard || 1977 FS || 16 mar 1977 || La Silla || H.-E. Schuster || — || 
|-id=216 bgcolor=#FAFAFA
| 7216 Ishkov ||  || 21 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=217 bgcolor=#E3E3E3
| 7217 Dacke ||  || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 7218 Skácel || 1979 SK || 19 set 1979 || Kleť || J. Květoň || — || 
|-id=219 bgcolor=#F1F1F1
| 7219 Satterwhite ||  || 3 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=220 bgcolor=#FAFAFA
| 7220 Philnicholson || 1981 QE || 30 ago 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || Mitidika || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 7221 Sallaba || 1981 SJ || 22 set 1981 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=222 bgcolor=#E3E3E3
| 7222 Alekperov ||  || 7 out 1981 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=223 bgcolor=#FAFAFA
| 7223 Dolgorukij ||  || 14 out 1982 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva, L. G. Karachkina || — || 
|-id=224 bgcolor=#F1F1F1
| 7224 Vesnina ||  || 15 out 1982 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=225 bgcolor=#FAFAFA
| 7225 Huntress || 1983 BH || 22 jan 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=226 bgcolor=#E3E3E3
| 7226 Kryl || 1984 QJ || 21 ago 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 7227 ||  || 22 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=228 bgcolor=#FAFAFA
| 7228 MacGillivray || 1985 GO || 15 abr 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 7229 Tonimoore || 1985 RV || 12 set 1985 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 7230 Lutz ||  || 12 set 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=231 bgcolor=#E3E3E3
| 7231 Porco ||  || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 7232 Nabokov || 1985 UQ || 20 out 1985 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 7233 Majella ||  || 7 mar 1986 || La Silla || G. DeSanctis || — || 
|-id=234 bgcolor=#FAFAFA
| 7234 ||  || 29 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=235 bgcolor=#FAFAFA
| 7235 Hitsuzan || 1986 UY || 30 out 1986 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=236 bgcolor=#FFD5EA
| 7236 || 1987 PA || 1 ago 1987 || Palomar || J. Phinney || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 7237 Vickyhamilton || 1988 VH || 3 nov 1988 || Toyota || K. Suzuki, T. Furuta || — || 
|-id=238 bgcolor=#FAFAFA
| 7238 Kobori || 1989 OA || 27 jul 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=239 bgcolor=#FAFAFA
| 7239 Mobberley || 1989 TE || 4 out 1989 || Stakenbridge || B. G. W. Manning || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 7240 Hasebe || 1989 YG || 19 dez 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=241 bgcolor=#FAFAFA
| 7241 Kuroda ||  || 11 nov 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 7242 Okyudo ||  || 11 nov 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=243 bgcolor=#FAFAFA
| 7243 ||  || 12 nov 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=244 bgcolor=#E3E3E3
| 7244 Villa-Lobos ||  || 5 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 7245 ||  || 10 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=246 bgcolor=#E3E3E3
| 7246 ||  || 12 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=247 bgcolor=#FAFAFA
| 7247 Robertstirling ||  || 12 out 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=248 bgcolor=#FAFAFA
| 7248 Älvsjö ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 7249 || 1992 SN || 26 set 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 7250 Kinoshita ||  || 23 set 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 7251 Kuwabara ||  || 30 set 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 7252 Kakegawa || 1992 UZ || 21 out 1992 || Oohira || T. Urata || Pallas || 
|-id=253 bgcolor=#E3E3E3
| 7253 Nara || 1993 CL || 13 fev 1993 || Kashihara || F. Uto || — || 
|-id=254 bgcolor=#FAFAFA
| 7254 Kuratani ||  || 15 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=255 bgcolor=#FAFAFA
| 7255 ||  || 11 nov 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 7256 Bonhoeffer ||  || 11 nov 1993 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=257 bgcolor=#FAFAFA
| 7257 Yoshiya ||  || 7 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 7258 Pettarin || 1994 EF || 5 mar 1994 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || Phocaea || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 7259 Gaithersburg ||  || 6 mar 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=260 bgcolor=#E3E3E3
| 7260 Metelli || 1994 FN || 18 mar 1994 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=261 bgcolor=#F1F1F1
| 7261 Yokootakeo || 1994 GZ || 14 abr 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 7262 Sofue ||  || 27 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=263 bgcolor=#FAFAFA
| 7263 Takayamada || 1995 DP || 21 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=264 bgcolor=#FAFAFA
| 7264 Hirohatanaka || 1995 FK || 26 mar 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 7265 Edithmüller || 2908 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 7266 Trefftz || 4270 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=267 bgcolor=#FFDAB5
| 7267 Victormeen || 1943 DF || 23 fev 1943 || Turku || L. Oterma || — || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 7268 Chigorin || 1972 TF || 3 out 1972 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=269 bgcolor=#E3E3E3
| 7269 Alprokhorov ||  || 2 nov 1975 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=270 bgcolor=#E3E3E3
| 7270 Punkin ||  || 7 jul 1978 || Palomar || E. Bowell || — || 
|-id=271 bgcolor=#E3E3E3
| 7271 Doroguntsov ||  || 22 set 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 7272 Darbydyar ||  || 21 fev 1980 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 7273 Garyhuss ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Phocaea || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 7274 Washioyama || 1982 FC || 21 mar 1982 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=275 bgcolor=#E3E3E3
| 7275 ||  || 15 fev 1983 || Anderson Mesa || N. G. Thomas || Brangane || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 7276 Maymie || 1983 RE || 4 set 1983 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=277 bgcolor=#F1F1F1
| 7277 Klass ||  || 4 set 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=278 bgcolor=#E3E3E3
| 7278 Shtokolov ||  || 22 out 1985 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=279 bgcolor=#E3E3E3
| 7279 Hagfors ||  || 7 nov 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || Ursula || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 7280 Bergengruen ||  || 8 set 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 7281 ||  || 2 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 7282 || 1989 BC || 29 jan 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 7283 ||  || 4 out 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=284 bgcolor=#E3E3E3
| 7284 || 1989 VW || 4 nov 1989 || Gekko || Y. Oshima || Juno || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 7285 Seggewiss ||  || 2 mar 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=286 bgcolor=#E3E3E3
| 7286 ||  || 24 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=287 bgcolor=#E3E3E3
| 7287 Yokokurayama ||  || 10 nov 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 7288 ||  || 18 mar 1991 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=289 bgcolor=#FAFAFA
| 7289 Kamegamori || 1991 JU || 5 mai 1991 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 7290 Johnrather ||  || 11 mai 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 7291 Hyakutake ||  || 13 dez 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=292 bgcolor=#FAFAFA
| 7292 Prosperin ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 7293 Kazuyuki || 1992 FH || 23 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 7294 Barbaraakey || 1992 LM || 3 jun 1992 || Palomar || G. J. Leonard || — || 
|-id=295 bgcolor=#FAFAFA
| 7295 Brozovic || 1992 MB || 22 jun 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 7296 Lamarck ||  || 8 ago 1992 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas || — || 
|-id=297 bgcolor=#F1F1F1
| 7297 || 1992 UG || 21 out 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 7298 Matudaira-gou ||  || 26 nov 1992 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 7299 Indiawadkins ||  || 21 nov 1992 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=300 bgcolor=#F1F1F1
| 7300 Yoshisada ||  || 26 dez 1992 || Oohira || T. Urata || — || 
|}

7301–7400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 7301 Matsuitakafumi || 1993 AB || 2 jan 1993 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 7302 || 1993 CQ || 10 fev 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=303 bgcolor=#E3E3E3
| 7303 ||  || 25 mar 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=304 bgcolor=#FFDAB5
| 7304 Namiki ||  || 9 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 7305 Ossakajusto ||  || 8 fev 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 7306 Panizon || 1994 EH || 6 mar 1994 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 7307 Takei ||  || 13 abr 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=308 bgcolor=#E3E3E3
| 7308 Hattori ||  || 31 jan 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Brangane || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 7309 Shinkawakami || 1995 FU || 28 mar 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 7310 ||  || 19 jul 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=311 bgcolor=#E3E3E3
| 7311 Hildehan || 1995 TU || 14 out 1995 || Sudbury || D. di Cicco || — || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 7312 ||  || 13 jan 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=313 bgcolor=#F1F1F1
| 7313 Pisano || 6207 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=314 bgcolor=#E3E3E3
| 7314 Pevsner || 2146 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=315 bgcolor=#F1F1F1
| 7315 Kolbe || 1136 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=316 bgcolor=#F1F1F1
| 7316 Hajdu || 3145 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 7317 Cabot || 1940 ED || 12 mar 1940 || Konkoly || G. Kulin || — || 
|-id=318 bgcolor=#F1F1F1
| 7318 Dyukov || 1969 OX || 17 jul 1969 || Nauchnij || B. A. Burnasheva || Phocaea || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 7319 Katterfeld ||  || 24 set 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=320 bgcolor=#E3E3E3
| 7320 Potter ||  || 2 out 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 7321 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=322 bgcolor=#E3E3E3
| 7322 Lavrentina ||  || 22 set 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=323 bgcolor=#E3E3E3
| 7323 Robersomma ||  || 22 set 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 7324 Carret || 1981 BC || 31 jan 1981 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 7325 ||  || 28 ago 1981 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 7326 Tedbunch ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=327 bgcolor=#FAFAFA
| 7327 Crawford ||  || 6 set 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 7328 Casanova ||  || 20 set 1984 || Kleť || A. Mrkos || Phocaea || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 7329 Bettadotto || 1985 GK || 14 abr 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=330 bgcolor=#FFDAB5
| 7330 Annelemaître || 1985 TD || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 7331 Balindblad || 1985 TV || 15 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=332 bgcolor=#FAFAFA
| 7332 Ponrepo ||  || 4 dez 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 7333 Bec-Borsenberger ||  || 29 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 7334 Sciurus || 1988 QV || 17 ago 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=335 bgcolor=#FFD5EA
| 7335 || 1989 JA || 1 mai 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=336 bgcolor=#FFD5EA
| 7336 Saunders ||  || 6 set 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 7337 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 7338 ||  || 12 nov 1990 || Fujieda || H. Shiozawa, M. Kizawa || Brangane || 
|-id=339 bgcolor=#F1F1F1
| 7339 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 7340 ||  || 29 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=341 bgcolor=#FFD5EA
| 7341 || 1991 VK || 1 nov 1991 || Palomar || E. F. Helin, K. J. Lawrence || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 7342 Uchinoura ||  || 23 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Phocaea || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 7343 Ockeghem ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 7344 Summerfield || 1992 LU || 4 jun 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=345 bgcolor=#FFDAB5
| 7345 Happer || 1992 OF || 28 jul 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 7346 Boulanger ||  || 20 fev 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=347 bgcolor=#E3E3E3
| 7347 || 1993 EW || 12 mar 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=348 bgcolor=#E3E3E3
| 7348 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 7349 Ernestmaes ||  || 18 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=350 bgcolor=#FFD5EA
| 7350 || 1993 VA || 7 nov 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 7351 Yoshidamichi ||  || 12 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=352 bgcolor=#88F2FF
| 7352 || 1994 CO || 4 fev 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=353 bgcolor=#F1F1F1
| 7353 Kazuya ||  || 6 jan 1995 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 7354 Ishiguro ||  || 27 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 7355 Bottke ||  || 25 abr 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 7356 Casagrande ||  || 27 set 1995 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || Phocaea || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 7357 ||  || 27 out 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=358 bgcolor=#FFD5EA
| 7358 Oze ||  || 27 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=359 bgcolor=#E3E3E3
| 7359 Messier || 1996 BH || 16 jan 1996 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 7360 Moberg ||  || 30 jan 1996 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=361 bgcolor=#F1F1F1
| 7361 Endres ||  || 16 fev 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=362 bgcolor=#FAFAFA
| 7362 Rogerbyrd || 1996 EY || 15 mar 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=363 bgcolor=#F1F1F1
| 7363 Esquibel ||  || 18 mar 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 7364 Otonkučera || 1996 KS || 22 mai 1996 || Observatório Višnjan || K. Korlević || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 7365 Sejong ||  || 18 ago 1996 || JCPM Sapporo || K. Watanabe || — || 
|-id=366 bgcolor=#E3E3E3
| 7366 Agata || 1996 UY || 20 out 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || Ursula || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 7367 Giotto || 3077 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 7368 Haldancohn || 1966 BB || 20 jan 1966 || Brooklyn || Indiana University || — || 
|-id=369 bgcolor=#FFDAB5
| 7369 Gavrilin || 1975 AN || 13 jan 1975 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 7370 Krasnogolovets ||  || 27 set 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 7371 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 7372 Emimar || 1979 HH || 19 abr 1979 || Cerro Tololo || J. C. Muzzio || — || 
|-id=373 bgcolor=#E3E3E3
| 7373 Stashis ||  || 27 ago 1979 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 7374 || 1980 DL || 19 fev 1980 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=375 bgcolor=#FAFAFA
| 7375 || 1980 PZ || 14 ago 1980 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=376 bgcolor=#FAFAFA
| 7376 Jefftaylor ||  || 31 out 1980 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 7377 Pizzarello ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 7378 Herbertpalme ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 7379 Naoyaimae ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 7380 || 1981 RF || 3 set 1981 || Anderson Mesa || N. G. Thomas || — || 
|-id=381 bgcolor=#FAFAFA
| 7381 Mamontov ||  || 8 set 1981 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=382 bgcolor=#E3E3E3
| 7382 Bozhenkova ||  || 8 set 1981 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=383 bgcolor=#FAFAFA
| 7383 Lassovszky || 1981 SE || 30 set 1981 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=384 bgcolor=#F1F1F1
| 7384 || 1981 TJ || 6 out 1981 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 7385 Aktsynovia ||  || 22 out 1981 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 7386 Paulpellas || 1981 WM || 25 nov 1981 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 7387 Malbil ||  || 30 jan 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 7388 Marcomorelli ||  || 23 mar 1982 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=389 bgcolor=#FAFAFA
| 7389 Michelcombes || 1982 UE || 17 out 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=390 bgcolor=#F1F1F1
| 7390 Kundera || 1983 QE || 31 ago 1983 || Kleť || Kleť Obs. || Phocaea || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 7391 Strouhal ||  || 8 nov 1983 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=392 bgcolor=#F1F1F1
| 7392 Kowalski || 1984 EX || 6 mar 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=393 bgcolor=#FAFAFA
| 7393 Luginbuhl ||  || 28 set 1984 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=394 bgcolor=#E3E3E3
| 7394 Xanthomalitia ||  || 18 ago 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Juno || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 7395 ||  || 10 set 1985 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=396 bgcolor=#E3E3E3
| 7396 Brusin ||  || 4 mar 1986 || La Silla || W. Ferreri || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 7397 || 1986 QS || 26 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=398 bgcolor=#FAFAFA
| 7398 Walsh || 1986 VM || 3 nov 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 7399 Somme ||  || 29 jan 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 7400 Lenau ||  || 21 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|}

7401–7500 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 7401 Toynbee ||  || 21 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=402 bgcolor=#F1F1F1
| 7402 || 1987 YH || 25 dez 1987 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 7403 Choustník ||  || 14 jan 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=404 bgcolor=#F1F1F1
| 7404 ||  || 13 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=405 bgcolor=#F1F1F1
| 7405 || 1988 FF || 16 mar 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=406 bgcolor=#FAFAFA
| 7406 || 1988 TD || 3 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 7407 || 1988 TL || 3 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=408 bgcolor=#FAFAFA
| 7408 Yoshihide || 1989 SB || 23 set 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=409 bgcolor=#FAFAFA
| 7409 || 1990 BS || 21 jan 1990 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 7410 Kawazoe || 1990 QG || 20 ago 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 7411 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 7412 Linnaeus ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 7413 Galibina ||  || 24 set 1990 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva, G. R. Kastel' || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 7414 Bosch ||  || 13 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 7415 Susumuimoto ||  || 14 nov 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 7416 Linnankoski ||  || 16 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=417 bgcolor=#E3E3E3
| 7417 || 1990 YE || 19 dez 1990 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 7418 Akasegawa ||  || 11 mar 1991 || Kitami || T. Fujii, K. Watanabe || — || 
|-id=419 bgcolor=#F1F1F1
| 7419 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=420 bgcolor=#FAFAFA
| 7420 Buffon ||  || 4 set 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=421 bgcolor=#F1F1F1
| 7421 Kusaka || 1992 HL || 30 abr 1992 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=422 bgcolor=#FAFAFA
| 7422 || 1992 LP || 3 jun 1992 || Palomar || G. J. Leonard || — || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 7423 ||  || 2 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 7424 ||  || 6 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 7425 Lessing ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 7426 ||  || 27 out 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=427 bgcolor=#F1F1F1
| 7427 || 1992 VD || 2 nov 1992 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=428 bgcolor=#F1F1F1
| 7428 Abekuniomi || 1992 YM || 24 dez 1992 || Oohira || T. Urata || Phocaea || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 7429 Hoshikawa ||  || 24 dez 1992 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 7430 Kogure ||  || 23 jan 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 7431 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 7432 ||  || 23 abr 1993 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=433 bgcolor=#FAFAFA
| 7433 Pellegrini || 1993 KD || 21 mai 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 7434 Osaka ||  || 14 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 7435 Sagamihara ||  || 8 fev 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=436 bgcolor=#FAFAFA
| 7436 Kuroiwa ||  || 8 fev 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 7437 Torricelli ||  || 12 mar 1994 || Cima Ekar || V. Goretti, A. Boattini || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 7438 Misakatouge ||  || 12 mai 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=439 bgcolor=#F1F1F1
| 7439 Tetsufuse ||  || 6 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=440 bgcolor=#F1F1F1
| 7440 Zavist || 1995 EA || 1 mar 1995 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=441 bgcolor=#FAFAFA
| 7441 Láska || 1995 OZ || 30 jul 1995 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 7442 Inouehideo ||  || 20 set 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=443 bgcolor=#E3E3E3
| 7443 Tsumura ||  || 26 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=444 bgcolor=#F1F1F1
| 7444 ||  || 9 out 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=445 bgcolor=#FFDAB5
| 7445 Trajanus || 4116 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 7446 Hadrianus || 2249 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 7447 Marcusaurelius || 1142 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 7448 Pöllath || 1948 AA || 14 jan 1948 || Mount Wilson || W. Baade || — || 
|-id=449 bgcolor=#FAFAFA
| 7449 Döllen || 1949 QL || 21 ago 1949 || Heidelberg || K. Reinmuth || — || 
|-id=450 bgcolor=#F1F1F1
| 7450 Shilling || 1968 OZ || 24 jul 1968 || Cerro El Roble || G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev || — || 
|-id=451 bgcolor=#F1F1F1
| 7451 Verbitskaya ||  || 8 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=452 bgcolor=#E3E3E3
| 7452 Izabelyuria ||  || 31 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=453 bgcolor=#FAFAFA
| 7453 Slovtsov ||  || 5 set 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=454 bgcolor=#E3E3E3
| 7454 Kevinrighter ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=455 bgcolor=#E3E3E3
| 7455 Podosek ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 7456 Doressoundiram || 1982 OD || 17 jul 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 7457 Veselov ||  || 16 set 1982 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 7458 ||  || 28 fev 1984 || La Silla || H. Debehogne || Juno || 
|-id=459 bgcolor=#F1F1F1
| 7459 Gilbertofranco ||  || 28 abr 1984 || La Silla || V. Zappalà || — || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 7460 Julienicoles || 1984 JN || 9 mai 1984 || Palomar || J. Gibson || — || 
|-id=461 bgcolor=#E3E3E3
| 7461 Kachmokiam || 1984 TD || 3 out 1984 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 7462 Grenoble ||  || 20 nov 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=463 bgcolor=#FAFAFA
| 7463 Oukawamine || 1985 SB || 20 set 1985 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 7464 Vipera ||  || 15 nov 1987 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=465 bgcolor=#FAFAFA
| 7465 Munkanber ||  || 31 out 1989 || Stakenbridge || B. G. W. Manning || — || 
|-id=466 bgcolor=#E3E3E3
| 7466 ||  || 2 nov 1989 || Okutama || T. Hioki, N. Kawasato || — || 
|-id=467 bgcolor=#FFDAB5
| 7467 ||  || 25 nov 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=468 bgcolor=#E3E3E3
| 7468 Anfimov ||  || 17 out 1990 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=469 bgcolor=#E3E3E3
| 7469 Krikalev ||  || 15 nov 1990 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=470 bgcolor=#FAFAFA
| 7470 Jabberwock || 1991 JA || 2 mai 1991 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 7471 || 1991 YD || 28 dez 1991 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=472 bgcolor=#E3E3E3
| 7472 Kumakiri || 1992 CU || 13 fev 1992 || Susono || M. Akiyama, T. Furuta || — || 
|-id=473 bgcolor=#E3E3E3
| 7473 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=474 bgcolor=#FFD5EA
| 7474 || 1992 TC || 1 out 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 7475 Kaizuka ||  || 28 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=476 bgcolor=#E3E3E3
| 7476 Ogilsbie || 1993 GE || 14 abr 1993 || Catalina || T. B. Spahr || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 7477 || 1993 LC || 13 jun 1993 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 7478 Hasse ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 7479 ||  || 4 mar 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=480 bgcolor=#FFD5EA
| 7480 Norwan || 1994 PC || 1 ago 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 7481 San Marcello ||  || 11 ago 1994 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli || — || 
|-id=482 bgcolor=#FFD5EA
| 7482 ||  || 9 ago 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=483 bgcolor=#E3E3E3
| 7483 Sekitakakazu ||  || 1 nov 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=484 bgcolor=#FAFAFA
| 7484 Dogo Onsen ||  || 30 nov 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=485 bgcolor=#E3E3E3
| 7485 Changchun || 1994 XO || 4 dez 1994 || Ayashi Station || M. Koishikawa || Eos || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 7486 Hamabe ||  || 6 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 7487 Toshitanaka || 1994 YM || 28 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 7488 Robertpaul ||  || 27 mai 1995 || Catalina Station || C. W. Hergenrother || Juno || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 7489 Oribe || 1995 MX || 26 jun 1995 || Catalina Station || C. W. Hergenrother || — || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 7490 Babička ||  || 31 jul 1995 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 7491 Linzerag ||  || 23 set 1995 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 7492 Kačenka || 1995 UX || 21 out 1995 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 7493 Hirzo ||  || 24 out 1995 || Kleť || J. Tichá || — || 
|-id=494 bgcolor=#E3E3E3
| 7494 Xiwanggongcheng ||  || 28 out 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 7495 Feynman ||  || 22 nov 1995 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=496 bgcolor=#E3E3E3
| 7496 Miroslavholub ||  || 27 nov 1995 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=497 bgcolor=#FAFAFA
| 7497 Guangcaishiye ||  || 17 dez 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=498 bgcolor=#E3E3E3
| 7498 Blaník || 1996 BF || 16 jan 1996 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|-id=499 bgcolor=#E3E3E3
| 7499 L'Aquila ||  || 24 jul 1996 || Campo Imperatore || A. Boattini, A. Di Paola || — || 
|-id=500 bgcolor=#FAFAFA
| 7500 Sassi || 1996 TN || 3 out 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|}

7501–7600 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 7501 Farra ||  || 9 nov 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=502 bgcolor=#E3E3E3
| 7502 Arakida ||  || 15 nov 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=503 bgcolor=#FAFAFA
| 7503 ||  || 7 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=504 bgcolor=#E3E3E3
| 7504 Kawakita ||  || 2 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=505 bgcolor=#FFDAB5
| 7505 Furusho ||  || 3 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=506 bgcolor=#E3E3E3
| 7506 Lub || 4837 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 7507 Israel || 7063 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 7508 Icke || 2327 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=509 bgcolor=#FAFAFA
| 7509 Gamzatov || 1977 EL || 9 mar 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=510 bgcolor=#FAFAFA
| 7510 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=511 bgcolor=#E3E3E3
| 7511 Patcassen ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 7512 Monicalazzarin ||  || 15 fev 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 7513 ||  || 5 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=514 bgcolor=#FAFAFA
| 7514 || 1986 ED || 7 mar 1986 || Kobuchizawa || M. Inoue, O. Muramatsu, T. Urata || — || 
|-id=515 bgcolor=#FAFAFA
| 7515 Marrucino ||  || 5 mar 1986 || La Silla || G. DeSanctis || — || 
|-id=516 bgcolor=#FAFAFA
| 7516 Kranjc || 1987 MC || 18 jun 1987 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=517 bgcolor=#FAFAFA
| 7517 Alisondoane || 1989 AD || 3 jan 1989 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 7518 || 1989 FG || 29 mar 1989 || Toyota || K. Suzuki, T. Furuta || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 7519 Paulcook ||  || 31 out 1989 || Stakenbridge || B. G. W. Manning || — || 
|-id=520 bgcolor=#FAFAFA
| 7520 || 1990 BV || 21 jan 1990 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 7521 ||  || 24 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 7522 || 1991 AJ || 9 jan 1991 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 7523 ||  || 8 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 7524 ||  || 14 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=525 bgcolor=#FAFAFA
| 7525 Kiyohira || 1992 YE || 18 dez 1992 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 7526 Ohtsuka || 1993 AA || 2 jan 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=527 bgcolor=#FAFAFA
| 7527 Marples || 1993 BJ || 20 jan 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 7528 Huskvarna ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=529 bgcolor=#FAFAFA
| 7529 Vagnozzi || 1994 BC || 16 jan 1994 || Colleverde || Colleverde Obs. || — || 
|-id=530 bgcolor=#F1F1F1
| 7530 Mizusawa ||  || 15 abr 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=531 bgcolor=#FAFAFA
| 7531 Pecorelli || 1994 SC || 24 set 1994 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 7532 Pelhřimov ||  || 22 out 1995 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 7533 Seiraiji ||  || 25 out 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=534 bgcolor=#FAFAFA
| 7534 ||  || 26 out 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 7535 ||  || 16 nov 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 7536 Fahrenheit ||  || 21 nov 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=537 bgcolor=#E3E3E3
| 7537 Solvay ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=538 bgcolor=#FAFAFA
| 7538 Zenbei ||  || 15 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=539 bgcolor=#F1F1F1
| 7539 ||  || 6 dez 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=540 bgcolor=#FAFAFA
| 7540 ||  || 9 jan 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=541 bgcolor=#F1F1F1
| 7541 Nieuwenhuis || 4019 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 7542 Johnpond || 1953 GN || 7 abr 1953 || Heidelberg || K. Reinmuth || — || 
|-id=543 bgcolor=#88F2FF
| 7543 Prylis || 1973 SY || 19 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 7544 Tipografiyanauka ||  || 26 out 1976 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=545 bgcolor=#FAFAFA
| 7545 Smaklosa || 1978 OB || 28 jul 1978 || Mount Stromlo || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=546 bgcolor=#FAFAFA
| 7546 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 7547 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=548 bgcolor=#E3E3E3
| 7548 Engström ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=549 bgcolor=#E3E3E3
| 7549 Woodard ||  || 9 out 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Brangane || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 7550 Woolum ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=551 bgcolor=#E3E3E3
| 7551 Edstolper ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 7552 Sephton ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 7553 Buie || 1981 FG || 30 mar 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=554 bgcolor=#E3E3E3
| 7554 Johnspencer || 1981 GQ || 5 abr 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=555 bgcolor=#FAFAFA
| 7555 Venvolkov ||  || 28 set 1981 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=556 bgcolor=#E3E3E3
| 7556 Perinaldo ||  || 18 mar 1982 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=557 bgcolor=#FAFAFA
| 7557 ||  || 21 mar 1982 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=558 bgcolor=#FAFAFA
| 7558 Yurlov ||  || 14 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 7559 Kirstinemeyer || 1985 VF || 14 nov 1985 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 7560 Spudis || 1986 AJ || 10 jan 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Juno || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 7561 Patrickmichel ||  || 7 out 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=562 bgcolor=#F1F1F1
| 7562 Kagiroino-Oka ||  || 30 nov 1986 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=563 bgcolor=#F1F1F1
| 7563 || 1988 BC || 16 jan 1988 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 7564 Gokumenon || 1988 CA || 7 fev 1988 || Kavalur || R. Rajamohan || — || 
|-id=565 bgcolor=#E3E3E3
| 7565 Zipfel ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=566 bgcolor=#FAFAFA
| 7566 || 1988 SP || 18 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=567 bgcolor=#FAFAFA
| 7567 ||  || 13 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 7568 ||  || 7 nov 1988 || Okutama || T. Hioki, N. Kawasato || — || 
|-id=569 bgcolor=#F1F1F1
| 7569 || 1989 BK || 28 jan 1989 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=570 bgcolor=#FAFAFA
| 7570 || 1989 CP || 5 fev 1989 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 7571 Weisse Rose ||  || 7 mar 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 7572 Znokai || 1989 SF || 23 set 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 7573 Basfifty || 1989 VX || 4 nov 1989 || Stakenbridge || B. G. W. Manning || — || 
|-id=574 bgcolor=#E3E3E3
| 7574 ||  || 20 nov 1989 || Oohira || W. Kakei, M. Kizawa, T. Urata || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 7575 Kimuraseiji || 1989 YK || 22 dez 1989 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=576 bgcolor=#F1F1F1
| 7576 || 1990 BN || 21 jan 1990 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=577 bgcolor=#E3E3E3
| 7577 ||  || 24 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || Brangane || 
|-id=578 bgcolor=#F1F1F1
| 7578 Georgböhm ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 7579 ||  || 14 out 1990 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 7580 Schwabhausen ||  || 13 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 7581 Yudovich ||  || 14 nov 1990 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 7582 || 1990 WL || 20 nov 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 7583 Rosegger ||  || 17 jan 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Brangane || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 7584 Ossietzky ||  || 9 abr 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=585 bgcolor=#E3E3E3
| 7585 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=586 bgcolor=#F1F1F1
| 7586 Bismarck ||  || 13 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=587 bgcolor=#FAFAFA
| 7587 Weckmann ||  || 2 fev 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=588 bgcolor=#E3E3E3
| 7588 ||  || 24 mar 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 7589 ||  || 26 set 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 7590 Aterui ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 7591 ||  || 18 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 7592 Takinemachi ||  || 23 nov 1992 || Kiyosato || S. Otomo || Phocaea || 
|-id=593 bgcolor=#F1F1F1
| 7593 ||  || 21 nov 1992 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 7594 Shotaro ||  || 19 jan 1993 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=595 bgcolor=#F1F1F1
| 7595 Växjö ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=596 bgcolor=#E3E3E3
| 7596 Yumi || 1993 GH || 10 abr 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Brangane || 
|-id=597 bgcolor=#E3E3E3
| 7597 Shigemi || 1993 GM || 14 abr 1993 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=598 bgcolor=#E3E3E3
| 7598 || 1994 CS || 4 fev 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=599 bgcolor=#E3E3E3
| 7599 Munari || 1994 PB || 3 ago 1994 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli || — || 
|-id=600 bgcolor=#F1F1F1
| 7600 Vacchi ||  || 9 set 1994 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|}

7601–7700 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 7601 ||  || 25 out 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=602 bgcolor=#E3E3E3
| 7602 Yidaeam ||  || 31 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=603 bgcolor=#E3E3E3
| 7603 Salopia ||  || 25 jul 1995 || Church Stretton || S. P. Laurie || Eos || 
|-id=604 bgcolor=#FFDAB5
| 7604 Kridsadaporn ||  || 31 ago 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 7605 Cindygraber ||  || 21 set 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 7606 ||  || 20 set 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 7607 Billmerline ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 7608 Telegramia ||  || 22 out 1995 || Kleť || J. Tichá || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 7609 ||  || 18 nov 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 7610 Sudbury || 1995 XB || 3 dez 1995 || Sudbury || D. di Cicco || — || 
|-id=611 bgcolor=#E3E3E3
| 7611 Hashitatsu ||  || 23 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 7612 ||  || 12 fev 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=613 bgcolor=#E3E3E3
| 7613 ʻAkikiki || 1996 DK || 16 fev 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=614 bgcolor=#FAFAFA
| 7614 Masatomi || 1996 EA || 2 mar 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=615 bgcolor=#FAFAFA
| 7615 ||  || 9 out 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=616 bgcolor=#E3E3E3
| 7616 Sadako ||  || 6 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 7617 ||  || 7 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=618 bgcolor=#F1F1F1
| 7618 Gotoyukichi ||  || 6 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 7619 ||  || 13 jan 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=620 bgcolor=#FAFAFA
| 7620 Willaert || 4077 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=621 bgcolor=#E3E3E3
| 7621 Sweelinck || 4127 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=622 bgcolor=#FAFAFA
| 7622 Pergolesi || 6624 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=623 bgcolor=#E3E3E3
| 7623 Stamitz || 9508 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=624 bgcolor=#E3E3E3
| 7624 Gluck || 1251 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 7625 Louisspohr || 2150 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=626 bgcolor=#E3E3E3
| 7626 Iafe ||  || 20 ago 1976 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=627 bgcolor=#E3E3E3
| 7627 Wakenokiyomaro ||  || 18 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 7628 Evgenifedorov || 1977 QY || 19 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Phocaea || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 7629 Foros ||  || 19 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=630 bgcolor=#E3E3E3
| 7630 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 7631 Vokrouhlický || 1981 WH || 20 nov 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 7632 Stanislav ||  || 20 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 7633 Volodymyr ||  || 21 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 7634 Shizutani-Kou ||  || 14 nov 1982 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=635 bgcolor=#E3E3E3
| 7635 Carolinesmith ||  || 6 nov 1983 || Kleť || A. Mrkos || Brangane || 
|-id=636 bgcolor=#F1F1F1
| 7636 Comba || 1984 CM || 5 fev 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 7637 || 1984 DN || 23 fev 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 7638 Gladman || 1984 UX || 26 out 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=639 bgcolor=#E3E3E3
| 7639 Offutt ||  || 21 fev 1985 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=640 bgcolor=#FAFAFA
| 7640 Marzari || 1985 PX || 14 ago 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=641 bgcolor=#88F2FF
| 7641 ||  || 5 out 1986 || Piwnice || M. Antal || Vesta || 
|-id=642 bgcolor=#FAFAFA
| 7642 || 1988 TZ || 13 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 7643 ||  || 6 nov 1988 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 7644 Cslewis ||  || 4 nov 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=645 bgcolor=#FAFAFA
| 7645 Pons ||  || 4 jan 1989 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 7646 || 1989 KE || 29 mai 1989 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=647 bgcolor=#E3E3E3
| 7647 Etrépigny ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=648 bgcolor=#FAFAFA
| 7648 Tomboles ||  || 8 out 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 7649 Bougainville ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=650 bgcolor=#E3E3E3
| 7650 Kaname || 1990 UG || 16 out 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 7651 Villeneuve ||  || 15 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=652 bgcolor=#E3E3E3
| 7652 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 7653 || 1991 UV || 18 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 7654 ||  || 11 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 7655 Adamries ||  || 28 dez 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 7656 Joemontani || 1992 HX || 24 abr 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=657 bgcolor=#E3E3E3
| 7657 Jefflarsen ||  || 25 abr 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 7658 ||  || 22 jan 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 7659 ||  || 15 fev 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=660 bgcolor=#FFDAB5
| 7660 Alexanderwilson ||  || 5 nov 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=661 bgcolor=#E3E3E3
| 7661 Reincken ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=662 bgcolor=#E3E3E3
| 7662 ||  || 3 set 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 7663 ||  || 2 set 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 7664 Namahage ||  || 2 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 7665 Putignano ||  || 11 out 1994 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=666 bgcolor=#F1F1F1
| 7666 Keyaki ||  || 4 nov 1994 || Sendai || K. Cross || — || 
|-id=667 bgcolor=#E3E3E3
| 7667 ||  || 29 jan 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Brangane || 
|-id=668 bgcolor=#FAFAFA
| 7668 Mizunotakao ||  || 31 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=669 bgcolor=#F1F1F1
| 7669 Malše || 1995 PB || 4 ago 1995 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=670 bgcolor=#FAFAFA
| 7670 Kabeláč || 1995 QJ || 20 ago 1995 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=671 bgcolor=#FAFAFA
| 7671 Albis ||  || 22 out 1995 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 7672 Hawking ||  || 24 out 1995 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 7673 Inohara ||  || 20 out 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 7674 Kasuga ||  || 15 nov 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=675 bgcolor=#FAFAFA
| 7675 Gorizia ||  || 23 nov 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 7676 ||  || 18 nov 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 7677 Sawa ||  || 27 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=678 bgcolor=#E3E3E3
| 7678 Onoda ||  || 15 fev 1996 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=679 bgcolor=#F1F1F1
| 7679 Asiago ||  || 15 fev 1996 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli || — || 
|-id=680 bgcolor=#F1F1F1
| 7680 Cari || 1996 HB || 16 abr 1996 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 7681 Chenjingrun ||  || 24 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=682 bgcolor=#F1F1F1
| 7682 Miura ||  || 12 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=683 bgcolor=#FAFAFA
| 7683 Wuwenjun || 1997 DE || 19 fev 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=684 bgcolor=#F1F1F1
| 7684 Marioferrero || 1997 EY || 3 mar 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 7685 ||  || 1 mar 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 7686 Wolfernst || 2024 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 7687 Matthias || 2099 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=688 bgcolor=#FAFAFA
| 7688 Lothar || 2536 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=689 bgcolor=#E3E3E3
| 7689 Reinerstoss || 4036 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=690 bgcolor=#F1F1F1
| 7690 Sackler || 2291 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=691 bgcolor=#FAFAFA
| 7691 Brady || 3186 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 7692 Edhenderson ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=693 bgcolor=#F1F1F1
| 7693 Hoshitakuhai || 1982 WE || 20 nov 1982 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 7694 Krasetín || 1983 SF || 29 set 1983 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=695 bgcolor=#FAFAFA
| 7695 Přemysl ||  || 27 nov 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=696 bgcolor=#F1F1F1
| 7696 Liebe || 1988 JD || 10 mai 1988 || La Silla || W. Landgraf || — || 
|-id=697 bgcolor=#FAFAFA
| 7697 || 1989 AE || 3 jan 1989 || Chiyoda || T. Kojima || — || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 7698 Schweitzer ||  || 11 jan 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=699 bgcolor=#FAFAFA
| 7699 Božek ||  || 2 fev 1989 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 7700 Rote Kapelle ||  || 13 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|}

7701–7800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 7701 Zrzavý ||  || 14 out 1990 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=702 bgcolor=#FAFAFA
| 7702 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 7703 || 1991 RW || 7 set 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 7704 Dellen ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 7705 Humeln ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=706 bgcolor=#FAFAFA
| 7706 Mien ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=707 bgcolor=#F1F1F1
| 7707 Yes ||  || 17 abr 1993 || Catalina Station || C. W. Hergenrother || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 7708 Fennimore ||  || 11 abr 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=709 bgcolor=#FAFAFA
| 7709 ||  || 8 set 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=710 bgcolor=#E3E3E3
| 7710 Ishibashi ||  || 30 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 7711 Říp || 1994 XF || 2 dez 1994 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 7712 ||  || 12 out 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 7713 Tsutomu || 1995 YE || 17 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 7714 Briccialdi ||  || 9 fev 1996 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 7715 Leonidarosino ||  || 14 fev 1996 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli || — || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 7716 Ube ||  || 22 fev 1996 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 7717 Tabeisshi ||  || 7 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 7718 Desnoux ||  || 10 mar 1997 || Ramonville || C. Buil || — || 
|-id=719 bgcolor=#E3E3E3
| 7719 ||  || 7 abr 1997 || Socorro || LINEAR || Themis || 
|-id=720 bgcolor=#E3E3E3
| 7720 Lepaute || 4559 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=721 bgcolor=#F1F1F1
| 7721 Andrillat || 6612 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=722 bgcolor=#FAFAFA
| 7722 Firneis || 2240 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=723 bgcolor=#FFDAB5
| 7723 Lugger || 1952 QW || 28 ago 1952 || Brooklyn || Indiana University || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 7724 Moroso || 1970 OB || 24 jul 1970 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=725 bgcolor=#FAFAFA
| 7725 Selʹvinskij ||  || 11 set 1972 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=726 bgcolor=#FAFAFA
| 7726 Olegbykov ||  || 27 ago 1974 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 7727 Chepurova ||  || 8 mar 1975 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=728 bgcolor=#F1F1F1
| 7728 Giblin ||  || 12 jan 1977 || Palomar || E. Bowell || — || 
|-id=729 bgcolor=#FAFAFA
| 7729 Golovanov ||  || 24 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 7730 Sergerasimov ||  || 4 jul 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 7731 || 1978 UV || 28 out 1978 || Anderson Mesa || H. L. Giclas || — || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 7732 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 7733 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=734 bgcolor=#FAFAFA
| 7734 Kaltenegger ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=735 bgcolor=#F1F1F1
| 7735 Scorzelli ||  || 31 out 1980 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 7736 Nizhnij Novgorod ||  || 8 set 1981 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || Phocaea || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 7737 Sirrah || 1981 VU || 5 nov 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 7738 Heyman ||  || 24 nov 1981 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=739 bgcolor=#FAFAFA
| 7739 Čech || 1982 CE || 14 fev 1982 || Kleť || L. Brožek || — || 
|-id=740 bgcolor=#FAFAFA
| 7740 Petit ||  || 6 set 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=741 bgcolor=#FAFAFA
| 7741 Fedoseev ||  || 1 set 1983 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=742 bgcolor=#F1F1F1
| 7742 Altamira || 1985 US || 20 out 1985 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 7743 || 1986 JA || 2 mai 1986 || Brorfelde || Copenhagen Obs. || — || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 7744 ||  || 26 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 7745 ||  || 22 fev 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 7746 ||  || 13 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=747 bgcolor=#FFDAB5
| 7747 Michałowski || 1987 SO || 19 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 7748 || 1987 TA || 12 out 1987 || Ojima || T. Niijima, T. Urata || — || 
|-id=749 bgcolor=#F1F1F1
| 7749 Jackschmitt || 1988 JP || 12 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=750 bgcolor=#F1F1F1
| 7750 McEwen ||  || 18 ago 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=751 bgcolor=#FAFAFA
| 7751 || 1988 UA || 16 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 7752 Otauchunokai || 1988 US || 31 out 1988 || Ojima || T. Niijima, K. Kanai || — || 
|-id=753 bgcolor=#FFD5EA
| 7753 || 1988 XB || 5 dez 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 7754 Gopalan ||  || 2 out 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 7755 Haute-Provence ||  || 28 dez 1989 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=756 bgcolor=#E3E3E3
| 7756 Scientia ||  || 27 mar 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=757 bgcolor=#FAFAFA
| 7757 Kameya || 1990 KO || 22 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 7758 Poulanderson || 1990 KT || 21 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=759 bgcolor=#FAFAFA
| 7759 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || Chloris || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 7760 ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || Mitidika || 
|-id=761 bgcolor=#FAFAFA
| 7761 || 1990 SL || 20 set 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=762 bgcolor=#E3E3E3
| 7762 ||  || 18 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 7763 Crabeels ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 7764 || 1991 AB || 7 jan 1991 || Karasuyama || S. Inoda, T. Urata || — || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 7765 || 1991 AD || 8 jan 1991 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=766 bgcolor=#E3E3E3
| 7766 Jododaira ||  || 23 jan 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 7767 Tomatic ||  || 13 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 7768 ||  || 16 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=769 bgcolor=#FAFAFA
| 7769 Okuni ||  || 4 nov 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 7770 Siljan ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=771 bgcolor=#F1F1F1
| 7771 Tvären ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=772 bgcolor=#E3E3E3
| 7772 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 7773 Kyokuchiken || 1992 FS || 23 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 7774 ||  || 19 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 7775 Taiko || 1992 XD || 4 dez 1992 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=776 bgcolor=#FAFAFA
| 7776 Takeishi || 1993 BF || 20 jan 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 7777 Consadole ||  || 15 fev 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=778 bgcolor=#FFDAB5
| 7778 Markrobinson ||  || 17 abr 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 7779 Susanring || 1993 KL || 19 mai 1993 || Palomar || J. B. Child || — || 
|-id=780 bgcolor=#F1F1F1
| 7780 Maren || 1993 NJ || 15 jul 1993 || Palomar || E. F. Helin, J. B. Child || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 7781 Townsend || 1993 QT || 19 ago 1993 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=782 bgcolor=#E3E3E3
| 7782 Mony || 1994 CY || 7 fev 1994 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=783 bgcolor=#FAFAFA
| 7783 || 1994 JD || 4 mai 1994 || Catalina Station || T. B. Spahr || Juno || 
|-id=784 bgcolor=#FAFAFA
| 7784 Watterson || 1994 PL || 5 ago 1994 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=785 bgcolor=#FAFAFA
| 7785 || 1994 QW || 29 ago 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 7786 ||  || 14 out 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 7787 Annalaura || 1994 WW || 23 nov 1994 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=788 bgcolor=#E3E3E3
| 7788 Tsukuba || 1994 XS || 5 dez 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=789 bgcolor=#FAFAFA
| 7789 Kwiatkowski ||  || 2 dez 1994 || Palomar || E. Bowell || — || 
|-id=790 bgcolor=#E3E3E3
| 7790 Miselli ||  || 28 fev 1995 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=791 bgcolor=#E3E3E3
| 7791 Ebicykl || 1995 EB || 1 mar 1995 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=792 bgcolor=#FAFAFA
| 7792 ||  || 18 nov 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=793 bgcolor=#E3E3E3
| 7793 ||  || 27 dez 1995 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=794 bgcolor=#FAFAFA
| 7794 Sanvito ||  || 15 jan 1996 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli || — || 
|-id=795 bgcolor=#FAFAFA
| 7795 ||  || 14 jan 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 7796 Járacimrman || 1996 BG || 16 jan 1996 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|-id=797 bgcolor=#E3E3E3
| 7797 Morita ||  || 26 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 7798 || 1996 CL || 1 fev 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=799 bgcolor=#FAFAFA
| 7799 Martinšolc ||  || 24 fev 1996 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 7800 Zhongkeyuan ||  || 11 mar 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|}

7801–7900 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 7801 Goretti ||  || 12 abr 1996 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=802 bgcolor=#FAFAFA
| 7802 Takiguchi ||  || 2 dez 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=803 bgcolor=#F1F1F1
| 7803 Adachi ||  || 4 mar 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 7804 Boesgaard || 3083 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=805 bgcolor=#FAFAFA
| 7805 Moons || 7610 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=806 bgcolor=#FAFAFA
| 7806 Umasslowell || 1971 UM || 26 out 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 7807 Grier ||  || 30 set 1975 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 7808 Bagould ||  || 5 abr 1976 || El Leoncito || M. R. Cesco || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 7809 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 7810 || 1981 DE || 26 fev 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 7811 Zhaojiuzhang ||  || 23 fev 1982 || Xinglong || Purple Mountain Obs. || Phocaea || 
|-id=812 bgcolor=#F1F1F1
| 7812 Billward || 1984 UT || 26 out 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 7813 Anderserikson ||  || 16 out 1985 || Kvistaberg || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=814 bgcolor=#F1F1F1
| 7814 ||  || 13 fev 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=815 bgcolor=#88F2FF
| 7815 Dolon || 1987 QN || 21 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=816 bgcolor=#FFDAB5
| 7816 Hanoi || 1987 YA || 18 dez 1987 || Ayashi Station || M. Koishikawa || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 7817 Zibiturtle ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || Themis || 
|-id=818 bgcolor=#FFDAB5
| 7818 Muirhead || 1990 QO || 19 ago 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 7819 ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 7820 Ianlyon ||  || 14 out 1990 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 7821 || 1991 AC || 8 jan 1991 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=822 bgcolor=#FFD5EA
| 7822 || 1991 CS || 13 fev 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=823 bgcolor=#FAFAFA
| 7823 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=824 bgcolor=#FAFAFA
| 7824 Lynch ||  || 7 set 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 7825 ||  || 10 out 1991 || Palomar || J. Alu || — || 
|-id=826 bgcolor=#FAFAFA
| 7826 Kinugasa || 1991 VO || 2 nov 1991 || Kitami || A. Takahashi, K. Watanabe || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 7827 ||  || 22 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 7828 Noriyositosi ||  || 28 set 1992 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=829 bgcolor=#FAFAFA
| 7829 Jaroff ||  || 21 nov 1992 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=830 bgcolor=#FAFAFA
| 7830 Akihikotago ||  || 24 fev 1993 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=831 bgcolor=#FAFAFA
| 7831 François-Xavier || 1993 FQ || 21 mar 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=832 bgcolor=#FAFAFA
| 7832 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 7833 Nilstamm ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=834 bgcolor=#F1F1F1
| 7834 || 1993 JL || 14 mai 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=835 bgcolor=#F1F1F1
| 7835 Myroncope || 1993 MC || 16 jun 1993 || Catalina Station || T. B. Spahr || Pallas || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 7836 || 1993 TG || 9 out 1993 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 7837 Mutsumi || 1993 TX || 11 out 1993 || Yatsuka || H. Abe, S. Miyasaka || — || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 7838 Feliceierman || 1993 WA || 16 nov 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=839 bgcolor=#FFD5EA
| 7839 || 1994 ND || 3 jul 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 7840 Hendrika ||  || 5 out 1994 || NRC-DAO || G. C. L. Aikman || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 7841 ||  || 31 out 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=842 bgcolor=#FAFAFA
| 7842 Ishitsuka || 1994 XQ || 1 dez 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 7843 ||  || 22 dez 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 7844 Horikawa ||  || 21 dez 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 7845 Mckim || 1996 AC || 1 jan 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=846 bgcolor=#FAFAFA
| 7846 Setvak || 1996 BJ || 16 jan 1996 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=847 bgcolor=#E3E3E3
| 7847 Mattiaorsi ||  || 14 fev 1996 || Asiago || U. Munari, M. Tombelli || Ursula || 
|-id=848 bgcolor=#F1F1F1
| 7848 Bernasconi ||  || 22 fev 1996 || Sormano || M. Cavagna, A. Testa || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 7849 Janjosefrič || 1996 HR || 18 abr 1996 || Ondřejov || P. Pravec, L. Kotková || — || 
|-id=850 bgcolor=#FAFAFA
| 7850 Buenos Aires || 1996 LH || 10 jun 1996 || Mount Hopkins || L. Macri || — || 
|-id=851 bgcolor=#FAFAFA
| 7851 Azumino ||  || 29 dez 1996 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 7852 Itsukushima || 7604 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 7853 Confucius || 2086 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=854 bgcolor=#FAFAFA
| 7854 Laotse || 1076 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 7855 Tagore || 4092 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || Phocaea || 
|-id=856 bgcolor=#E3E3E3
| 7856 Viktorbykov ||  || 1 nov 1975 || Nauchnij || T. M. Smirnova || Ursula || 
|-id=857 bgcolor=#E3E3E3
| 7857 Lagerros ||  || 22 ago 1978 || Mount Stromlo || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=858 bgcolor=#FAFAFA
| 7858 Bolotov ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 7859 Lhasa || 1979 US || 19 out 1979 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 7860 Zahnle || 1980 PF || 6 ago 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=861 bgcolor=#FAFAFA
| 7861 Messenger ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 7862 Keikonakamura ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 7863 Turnbull || 1981 VK || 2 nov 1981 || Anderson Mesa || B. A. Skiff || — || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 7864 || 1982 EE || 14 mar 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 7865 Françoisgros ||  || 21 mar 1982 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=866 bgcolor=#FAFAFA
| 7866 Sicoli || 1982 TK || 13 out 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=867 bgcolor=#FAFAFA
| 7867 Burian ||  || 20 set 1984 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=868 bgcolor=#F1F1F1
| 7868 Barker ||  || 26 out 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 7869 Pradun ||  || 2 set 1987 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=870 bgcolor=#FFDAB5
| 7870 ||  || 25 out 1987 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 7871 Tunder ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=872 bgcolor=#FAFAFA
| 7872 || 1990 UC || 18 out 1990 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=873 bgcolor=#F1F1F1
| 7873 Böll ||  || 15 jan 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=874 bgcolor=#F1F1F1
| 7874 || 1991 BE || 18 jan 1991 || Karasuyama || S. Inoda, T. Urata || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 7875 ||  || 7 mar 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=876 bgcolor=#FAFAFA
| 7876 ||  || 11 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 7877 ||  || 10 jan 1992 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 7878 || 1992 DZ || 27 fev 1992 || Uenohara || N. Kawasato || Phocaea || 
|-id=879 bgcolor=#FAFAFA
| 7879 ||  || 3 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 7880 ||  || 19 jul 1992 || La Silla || H. Debehogne, Á. López-G. || — || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 7881 Schieferdecker ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=882 bgcolor=#FAFAFA
| 7882 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=883 bgcolor=#FAFAFA
| 7883 ||  || 15 abr 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=884 bgcolor=#FAFAFA
| 7884 ||  || 24 abr 1993 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 7885 Levine ||  || 17 mai 1993 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 7886 Redman || 1993 PE || 12 ago 1993 || Climenhaga || D. D. Balam || — || 
|-id=887 bgcolor=#F1F1F1
| 7887 Bratfest ||  || 18 set 1993 || Catalina Station || C. W. Hergenrother || — || 
|-id=888 bgcolor=#FFD5EA
| 7888 || 1993 UC || 20 out 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=889 bgcolor=#FFD5EA
| 7889 || 1994 LX || 15 jun 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 7890 Yasuofukui ||  || 2 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 7891 Fuchie ||  || 11 nov 1994 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=892 bgcolor=#E3E3E3
| 7892 Musamurahigashi ||  || 27 nov 1994 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 7893 || 1994 XY || 2 dez 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=894 bgcolor=#F1F1F1
| 7894 Rogers ||  || 6 dez 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=895 bgcolor=#E3E3E3
| 7895 Kaseda ||  || 22 fev 1995 || Kashihara || F. Uto || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 7896 Švejk || 1995 EC || 1 mar 1995 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|-id=897 bgcolor=#E3E3E3
| 7897 Bohuška ||  || 12 mar 1995 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 7898 Ohkuma ||  || 15 dez 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 7899 Joya ||  || 30 jan 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 7900 Portule ||  || 14 fev 1996 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli || — || 
|}

7901–8000 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 7901 Konnai || 1996 DP || 19 fev 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 7902 Hanff ||  || 18 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 7903 Albinoni ||  || 20 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=904 bgcolor=#F1F1F1
| 7904 Morrow ||  || 1 mai 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=905 bgcolor=#E3E3E3
| 7905 Juzoitami || 1997 OX || 24 jul 1997 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=906 bgcolor=#E3E3E3
| 7906 Melanchton || 3081 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 7907 Erasmus || 4047 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=908 bgcolor=#FAFAFA
| 7908 Zwingli || 4192 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=909 bgcolor=#E3E3E3
| 7909 Ziffer || 1975 SK || 30 set 1975 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=910 bgcolor=#FAFAFA
| 7910 Aleksola ||  || 1 abr 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 7911 Carlpilcher ||  || 8 set 1977 || Palomar || E. Bowell || — || 
|-id=912 bgcolor=#FAFAFA
| 7912 Lapovok ||  || 8 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=913 bgcolor=#E3E3E3
| 7913 Parfenov ||  || 9 out 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=914 bgcolor=#FAFAFA
| 7914 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=915 bgcolor=#FAFAFA
| 7915 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 7916 || 1981 EN || 1 mar 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=917 bgcolor=#FAFAFA
| 7917 Hammergren ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=918 bgcolor=#FAFAFA
| 7918 Berrilli ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 7919 Prime ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=920 bgcolor=#F1F1F1
| 7920 ||  || 3 dez 1981 || Nanking || Purple Mountain Obs. || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 7921 Huebner || 1982 RF || 15 set 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 7922 Violalaurenti ||  || 12 fev 1983 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 7923 Chyba || 1983 WJ || 28 nov 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 7924 Simbirsk ||  || 6 ago 1986 || Nauchnij || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh || — || 
|-id=925 bgcolor=#E3E3E3
| 7925 Shelus ||  || 6 set 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 7926 ||  || 3 set 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 7927 Jamiegilmour ||  || 29 nov 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 7928 Bijaoui ||  || 27 nov 1986 || Caussols || CERGA || — || 
|-id=929 bgcolor=#FAFAFA
| 7929 ||  || 16 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 7930 || 1987 VD || 15 nov 1987 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=931 bgcolor=#FAFAFA
| 7931 Kristianpedersen ||  || 13 mar 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 7932 Plimpton || 1989 GP || 7 abr 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 7933 Magritte ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 7934 Sinatra ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=935 bgcolor=#E3E3E3
| 7935 Beppefenoglio ||  || 1 mar 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 7936 Mikemagee ||  || 30 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=937 bgcolor=#F1F1F1
| 7937 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=938 bgcolor=#FAFAFA
| 7938 ||  || 17 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 7939 Asphaug ||  || 14 jan 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=940 bgcolor=#F1F1F1
| 7940 Erichmeyer ||  || 13 mar 1991 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=941 bgcolor=#E3E3E3
| 7941 ||  || 12 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 7942 ||  || 18 jul 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 7943 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 7944 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 7945 Kreisau ||  || 13 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 7946 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=947 bgcolor=#FAFAFA
| 7947 Toland ||  || 30 jan 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 7948 Whitaker || 1992 HY || 24 abr 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=949 bgcolor=#E3E3E3
| 7949 || 1992 SU || 23 set 1992 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 7950 Berezov ||  || 28 set 1992 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 7951 ||  || 18 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=952 bgcolor=#E3E3E3
| 7952 || 1992 XB || 3 dez 1992 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 7953 Kawaguchi || 1993 KP || 20 mai 1993 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=954 bgcolor=#F1F1F1
| 7954 Kitao ||  || 19 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Phocaea || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 7955 Ogiwara || 1993 WE || 18 nov 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=956 bgcolor=#E3E3E3
| 7956 Yaji || 1993 YH || 17 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=957 bgcolor=#F1F1F1
| 7957 Antonella || 1994 BT || 17 jan 1994 || Cima Ekar || A. Boattini, M. Tombelli || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 7958 Leakey ||  || 5 jun 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || Juno || 
|-id=959 bgcolor=#FAFAFA
| 7959 Alysecherri || 1994 PK || 2 ago 1994 || Catalina Station || C. W. Hergenrother || — || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 7960 Condorcet ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 7961 Ercolepoli ||  || 10 out 1994 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 7962 ||  || 28 nov 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=963 bgcolor=#F1F1F1
| 7963 Falcinelli || 1995 CA || 1 fev 1995 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || Phocaea || 
|-id=964 bgcolor=#F1F1F1
| 7964 ||  || 23 fev 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=965 bgcolor=#FAFAFA
| 7965 Katsuhiko ||  || 17 jan 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 7966 Richardbaum || 1996 DA || 18 fev 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=967 bgcolor=#FAFAFA
| 7967 Beny ||  || 28 fev 1996 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|-id=968 bgcolor=#E3E3E3
| 7968 Elst-Pizarro || 1996 N2 || 14 jul 1996 || La Silla || E. W. Elst, G. Pizarro || — || 
|-id=969 bgcolor=#E3E3E3
| 7969 ||  || 5 set 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=970 bgcolor=#F1F1F1
| 7970 Lichtenberg || 6065 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=971 bgcolor=#F1F1F1
| 7971 Meckbach || 9002 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 7972 Mariotti || 1174 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=973 bgcolor=#E3E3E3
| 7973 Koppeschaar || 1344 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 7974 Vermeesch || 2218 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=975 bgcolor=#E3E3E3
| 7975 || 1974 FD || 22 mar 1974 || Cerro El Roble || C. Torres || Brangane || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 7976 Pinigin ||  || 21 ago 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=977 bgcolor=#FFD5EA
| 7977 ||  || 21 ago 1977 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 7978 Niknesterov ||  || 27 set 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=979 bgcolor=#E3E3E3
| 7979 Pozharskij ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=980 bgcolor=#F1F1F1
| 7980 Senkevich ||  || 3 out 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=981 bgcolor=#E3E3E3
| 7981 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 7982 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 7983 Festin || 1980 FY || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 7984 Marius || 1980 SM || 29 set 1980 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 7985 Nedelcu ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 7986 Romania ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 7987 Walshkevin ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=988 bgcolor=#FAFAFA
| 7988 Pucacco ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=989 bgcolor=#FAFAFA
| 7989 Pernadavide ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Mitidika || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 7990 ||  || 26 set 1981 || Anderson Mesa || N. G. Thomas || — || 
|-id=991 bgcolor=#E3E3E3
| 7991 Kaguyahime ||  || 30 out 1981 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 7992 Yozan || 1981 WC || 28 nov 1981 || Tōkai || T. Furuta || — || 
|-id=993 bgcolor=#E3E3E3
| 7993 Johnbridges ||  || 16 out 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=994 bgcolor=#E3E3E3
| 7994 Bethellen ||  || 15 fev 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 7995 Khvorostovsky || 1983 PX || 4 ago 1983 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 7996 Vedernikov ||  || 1 set 1983 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=997 bgcolor=#FAFAFA
| 7997 ||  || 13 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=998 bgcolor=#FAFAFA
| 7998 Gonczi || 1985 JK || 15 mai 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=999 bgcolor=#E3E3E3
| 7999 Nesvorný ||  || 11 set 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=000 bgcolor=#E3E3E3
| 8000 Isaac Newton ||  || 5 set 1986 || La Silla || H. Debehogne || Brangane || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (5001)–(10000) (IAU Minor Planet Center)

007